Кен Вільямс (айкідока)